Us Heit (stadhouder), bijnaam van stadhouder Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
 Us Heit (standbeeld), een standbeeld van de beeldhouwers Bart van Hove en Willem Molkenboer in de Nederlandse stad Leeuwarden
 Us Heit (gebed), het Onzevader in het Fries
 Us Heit (bier), een Nederlands biermerk van De Friese Bierbrouwerij in Bolsward
 Us Heit Dubbel Tarwe Bier